Хато — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хато, Йоррел (род. 2006) — нидерландский футболист.
 Хато, Эргилио (1926—2003) — футболист сборной Кюрасао и Нидерландских Антильских островов.
 Хато, Ясухиро (род. 1976) — японский футболист.